Макгре́гор, Магре́гор ( и ; ) — шотландская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Макгрегор, Аллан (род. 1982) — шотландский футболист, вратарь.
 Макгрегор, Бетти — шотландская кёрлингистка.
 Макгрегор, Гай (род. 1930) — новозеландский хоккеист на траве.
 Макгрегор, Грегор (1786—1845) — шотландский военнослужащий, путешественник и мошенник из клана Макгрегор.
 Макгрегор, Джейн (род. 1983) — канадская актриса.
 Макгрегор, Джим (1887—1950) — южноафриканский боксёр.
 Макгрегор, Джоанна (род. 1959) — американская пианистка, джазовая исполнительница.
 Макгрегор, Джон Геддес (1909—1998) — американский писатель, философ религии, богослов.
 
 Макгрегор, Ивонн (род. 1961) — британская велогонщица.
 Макгрегор, Каллум (род. 1993) — шотландский футболист, полузащитник клуба «Селтик».
 Макгрегор, Кен (1929—2007) — австралийский теннисист и футболист.
 Макгрегор, Керри (1974—2012) — шотландская певица, автор песен, актриса.
  (род. 1977) — американский преподаватель аштанга-йоги, писатель, продюсер и популярный блогер.
 Макгрегор, Конор (род. 1988) — ирландский боец смешанных единоборств.
 Макгрегор, Ли (род. 1996) — шотландский боксёр.
 Макгрегор, Нил (род. 1946) — шотландский искусствовед и историк искусств, директор Британского музея в 2002—2015 годах.
 Макгрегор, Ричард (род. 1958) — австралийский журналист и писатель.
 Макгрегор, Роберт Рой (1671—1734) — национальный герой Шотландии.
 Макгрегор, Рона (род. 1954) — канадская кёрлингистка.
 Макгрегор, Том — шотландский кёрлингист.
 Макгрегор, Уиллард (1901—1993) — американский пианист, живописец.
 Макгрегор, Уильям (1846—1911) — футбольный менеджер викторианской эпохи.
 Макгрегор, Уильям Йорк (1855—1923) — шотландский художник-постимпрессионист.
 Макгрегор, Уэйн (род. 1970) — английский хореограф, режиссёр.
 Макгрегор, Хейзел (в замуж. Эрскин) — шотландская кёрлингистка.
 Макгрегор, Чарльз Меткальф (1840—1887) — генерал-квартирмейстер и начальник разведки индо-британской армии.
 Макгрегор, Юэн (род. 1971) — шотландский актёр.

Составные фамилии 
 Макгрегор Мазерс, Сэмуэль Лиддел (1854—1918) — маг, оккультист, розенкрейцер и таролог.

Топоним

США 
  — город в округе Клейтон, штат Айова, США.
 Макгрегор — город в округе Эйткин, штат Миннесота, США.
 Макгрегор — тауншип в округе Эйткин, Миннесота, США.
 Макгрегор — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ли, Флорида, США.

Южно-Африканская Республика 
 Макгрегор — деревня в Западно-Капской провинции.

Прочее 
 Клан Макгрегор — один из кланов горной части Шотландии.
 Макгрегор Килпатрик Трофи — награда, ежегодно вручаемая команде-победителю регулярного сезона Американской хоккейной лиги.

См. также 
 Арктическая экспедиция Макгрегора — арктическая экспедиция, спонсированная частным капиталом.

Примечания